Дом је место пребивалишта. У коришћењу некретнина, нове или ненастањене стамбене јединице често се еуфемистично називају „домовима”, чак иако ту нико не живи.

Термин дом може да се односи и на:
 Дом (Дордоња), насељено место у Француској
 Дом (ТВ филм), југословенски ТВ филм из 1972. године